Kurfürstin Elisabeth Christine ist die Bezeichnung folgender Personen:

* Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern (1715–1797), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel (1691–1750), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen